Pieter Muntendam (1696 -1775), Nederlands boekdrukker
 Piet(er) Muntendam (1901-1986), Nederlands politicus en onderwijsbestuurder